Об'є́днання громадя́н — добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Відповідно до ст. 36 Конституції України, Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для спільного здійснення або захисту своїх прав та свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних, та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я, населення або захисту прав та свобод інших людей.

Регулювання діяльності громадських об'єднань змінилося з прийняттям Закону України «Про громадські об'єднання», який був прийнятий у 2012 році на зміну Закону України «Про об'єднання громадян» від 1992 року. З прийняттям нового закону були значно розширені можливості громадських об'єднань, а також спрощена процедура їх реєстрації, крім того, тепер засновувати громадські об'єднання можуть і юридичні особи.

Право громадян на об'єднання закріплене:
 Загальною декларацією прав людини,
 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,
 Конституцією України
 Законом України «Про громадські об'єднання».

Див. також 
 Громадська організація

Примітки

Посилання 
 Об'єднання громадян // 

Громадянське суспільство